Højbjerg (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Viborg.
 Højbjerg (Aarhus), een voorstad van de Deense stad Aarhus deel van Skåde parochie. (Postcode 6800)

Andere plaatsen met de naam Højbjerg in Denemarken zijn
Højbjerg (Arrild), plaats in de Deense parochie Arrild 
Højbjerg (Avnsø), plaats in de Deense parochie Avnsø
Højbjerg (Birkerød), plaats in de Deense parochie Birkerød
Højbjerg (Bjernede), plaats in de Deense parochie Bjernede 
Højbjerg (Felsted), plaats in de Deense parochie Felsted 
Højbjerg (Førslev), plaats in de Deense parochie Førslev
Højbjerg (Gudbjerg), plaats in de Deense parochie Gudbjerg 
Højbjerg (Hillerslev), plaats in de Deense parochie Hillerslev (Gemeente Thisted)
Højbjerg (Kirkeby), plaats in de Deense parochie Kirkeby
Højbjerg (Køng), plaats in de Deense parochie Køng (Gemeente Glamsbjerg)
Højbjerg (Nysogn), plaats in de Deense parochie Nysogn Sogn
Højbjerg (Ryde), plaats in de Deense parochie Ryde (Gemeente Holstebro)
Højbjerg (Rønninge), plaats in de Deense parochie Rønninge
Højbjerg (Stepping), plaats in de Deense parochie Stepping 
Højbjerg (Tårs), plaats in de Deense parochie Tårs (Gemeente Hjørring)
Højbjerg (Ubberud), plaats in de Deense parochie Ubberud
Højbjerg (Ugilt), plaats in de Deense parochie Ugilt
Højbjerg (Vejlø), plaats in de Deense parochie Vejlø
Højbjerg (Vesløs), plaats in de Deense parochie Vesløs
Højbjerg (Ørsted), plaats in de Deense parochie Ørsted (Gemeente Glamsbjerg)